Деде — многозначный термин.

 Алвеш де Карвалью, Адериту Валдемар (род. в 1981) — анголезский футболист.
 Деде (род. 1978) — бразильский футболист.
 Деде, Невиль (род. 1975) — албанский футболист и футбольный тренер
 Деде — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма.